Челябінськ — назва окремих об'єктів топоніміки, астрономії та інфраструктури.

 Челябінськ — місто в Росії, Челябінська область
 Челябінськ — аеропорт в Росії, поблизу м. Челябінськ
 Челябінськ — метеорит, що впав у Росії, Челябінська область